De European Darts Trophy 2015 was de zevende van negen Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 11 tot en met 13 september in Mülheim, Duitsland.

Michael Smith won het toernooi. In de finale versloeg hij Michael van Gerwen met 6-2.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £115.000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 30 juni 2015. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie-evenementen - 20 naar de UK Qualifier van 3 juli, acht naar de European Qualifier van 10 september en vier naar de Host Nation Qualifier, eveneens op locatie gehouden daags voor het toernooi. 

Gary Anderson (5) was afwezig.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2015
PDC Pro Tour
Sport in Mülheim an der Ruhr
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen